Elena (Bulgaars: Елена) is een plaats in de oblast Veliko Tarnovo in Bulgarije. De plaats heeft 4848 inwoners (31 december 2018). Elena ligt aan de voet van het Balkangebergte op een hoogte van 293 meter.

De stad heeft zijn stadsbeeld uit de 18e en 19e eeuw behouden en heeft zo'n 130 monumenten. In de Daskalolivnitsa, een voormalige lerarenopleiding, is het plaatselijke museum gevestigd. Er staat een klokkentoren uit 1812 die nog zijn oorspronkelijke uurwerk heeft. Verder bevinden er zich de Nicolaaskerk (Sveti Nikola) uit 1804 en de Maria-Hemelvaartkerk (Uspenie Bogoroditsjno) uit 1837. Het Popnikolovhuis (1830) is bijna volledig in hout opgetrokken.

Een culinaire specialiteit uit Elena is Elenski but, een gedroogde ham.

Bevolking  
De stad Elena en de nabijgelegen dorpen hebben te kampen met een extreme bevolkingskrimp. Het aantal permanente inwoners in de gemeente Elena daalde van 27.209 in 1934 naar een dieptepunt van 8.503 op 31 december 2018. Vooral op het platteland raken dorpen massaal ontvolkt. De meeste dorpen in de regio hebben tussen de 10 á 50 inwoners, voornamelijk gepensioneerden.

Bevolkingssamenstelling 
Volgens de volkstelling van 2011 vormen etnische Bulgaren de grootste bevolkingsgroep in de stad Elena (92% van de totale bevolking). De grootste minderheid in de stad vormen de Bulgaarse Turken (7%). In de gemeente Elena, die de stad Elena en 123 nabijgelegen dorpen omvat, vormen Bulgaren echter 77% en Bulgaarse Turken zo’n 15% van de bevolking. De Bulgaarse Turken wonen vooral in de dorpen Svetoslavtsi (86%), Kozja Reka (85%), Popska (83%), Stojanovtsi (75%), Konstantin (67%) en Kamenari (44%). In de gemeente Elena woont tevens ook een significante  Romagemeenschap (7%), vooral in het dorp Majsko (78%) en het dorp Varzilkovtsi (59%).

Religie 
Het christendom is de grootste religie in Elena en omgeving. Volgens de volkstelling van 2011 is zo’n 70,2% van de bevolking lid van de Bulgaars-Orthodoxe Kerk, ongeveer 0,5% is aanhanger van het protestantisme en 0,2% behoort tot de  Katholieke Kerk. De grootste minderheidsreligie is de islam: moslims vormen 17,3% van de totale bevolking. Verder is 2,7% van de bevolking niet-religieus en heeft zo’n 9,0% liever geen antwoord willen geven op de optionele volkstelling van 2011.

Gemeente Elena 
De gemeente Elena bestaat uit 124 plaatsen: de stad Elena en 123 dorpen. De meeste dorpen zijn erg dunbevolkt en tellen minder dan twintig inwoners.

Geboren
 Petar Zlatev, militair en politicus

Gemeente in Bulgarije
Veliko Tarnovo (oblast)